Мужская национальная сборная Новой Зеландии по софтболу — представляет Новую Зеландию на международных софтбольных соревнованиях. Управляющей организацией выступает Ассоциация софтбола Новой Зеландии ().

Одна из ведущих софтбольных мужских сборных команд в мире, неоднократно была чемпионом или призёром чемпионатов мира и других крупных международных турниров уровня сборных.

Результаты выступлений

Чемпионаты мира

Примечания

Ссылки 
 Ассоциация софтбола Новой Зеландии (Softball New Zealand)
 Страница мужской сборной на сайте Ассоциации софтбола Новой Зеландии
 Конфедерация софтбола Океании (SCO, Oceania Softball)
 Раздел SCO на сайте WBSC
 Международная федерация бейсбола и софтбола (WBSC)
 Страница Новой Зеландии (софтбол) на сайте WBSC

Новая Зеландия
Софтбол в Новой Зеландии
Софтбол мужская